Khasa eller Khāsa kan syfta på:

 Khasa (kungarike) – ett tidigare kungarike i Nepal
 Khāsa Minor – en kanal i Indien

Se även
 Cerro Jatun Khasa – flera
 Cerro Khasa – flera